Inhoud (volume)
n-dimensionaal volume
Geluidssterkte
Volume (fysieke informatiedrager), bijvoorbeeld bij boeken en cd's
Volume (economie), omvang